Anastasija Sevastova era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Patricia Maria Tig.

In finale Elena Rybakina ha sconfitto Tig con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Viktória Kužmová (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova (secondo turno, ritirata)
  Tamara Zidanšek (ritirata)

 Sorana Cîrstea (primo turno)
 Laura Siegemund (semifinale)
 Aliona Bolsova (secondo turno, ritirata) 
 Kristýna Plíšková (quarti di finale)

Wildcard 

  Irina Bara (primo turno)
  Jaqueline Cristian (secondo turno)

 Elena-Gabriela Ruse (primo turno)

Qualificate 

  Martina Di Giuseppe (semifinale)
  Jaimee Fourlis (secondo turno)

 Patricia Maria Tig (finale)
 Xu Shilin (primo turno)

Lucky loser 

  Anna Bondár (primo turno)
  Alexandra Cadanțu (primo turno)

 Tereza Mrdeža (primo turno)
 Isabella Shinikova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2019